Mozi- és tévéfilmek
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1923-as amerikai némafilm, rendezte: Wallace Worsley, főszereplők Lon Chaney, Patsy Ruth Miller
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1939-es amerikai film, rendezte: William Dieterle, főszereplők: Charles Laughton, Maureen O’Hara
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1976-os angol tévéfilm, főszereplők: Kenneth Haigh, Warren Clarke, Michelle Newell
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1982-es angol–amerikai tévéfilm, rendezte: Michael Tuchner, főszereplők: Anthony Hopkins, Derek Jacobi, Lesley-Anne Down
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1997-es amerikai–magyar–kanadai–cseh tévéfilm, rendezte: Peter Medak, főszereplők: Mandy Patinkin, Richard Harris, Salma Hayek

Animációs filmek
 A Notre Dame-i toronyőr (The Hunchback of Notre Dame), 1996-os amerikai animációs film, rendezte: Gary Trousdale
 A Notre Dame-i toronyőr 2. – A harang rejtélye (The Hunchback of Notre Dame II), 2001-es amerikai animációs film, rendezte: Bradley Raymond

Lásd még
 Notre-Dame (egyértelműsítő lap)